Die 11. U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2016 wurde vom 28. Juli bis 7. August 2016 in Dänemark ausgetragen. Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF). Spanien gewann zum zweiten Mal die U-20-Europameisterschaft im Finale gegen die deutsche Mannschaft mit 30:29.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren die Arena Syd in Vamdrup und die Sydbank Arena in Kolding.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Gruppe A 
Alle Spiele fanden in Vamdrup,  statt.

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Vamdrup,  statt.

Gruppe C 
Alle Spiele fanden in Kolding,  statt.

Gruppe D 
Alle Spiele fanden in Kolding,  statt.

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten die Teilnehmer des Halbfinales aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppenerster gegen Gruppenzweiter in einer Vorrundengruppe) werden in die Hauptrunde mitgenommen. Für das Halbfinale qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe I + II. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 5 bis 8.

Gruppe I 
Alle Spiele fanden in Vamdrup,  statt.

Gruppe II 
Alle Spiele fanden in Kolding,  statt.

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielen die Gruppendritten und Gruppenvierten die Teilnehmer der Kreuzspiele aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppendritter gegen Gruppenvierter in einer Vorrundengruppe) werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Für die Kreuzspiele 9 bis 12 qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe III + IV. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 13 bis 16.

Gruppe III 
Alle Spiele fanden in Vamdrup,  statt.

Gruppe IV 
Alle Spiele fanden in Vamdrup,  statt.

Platzierungsspiele

Übersicht

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützenliste 

Quelle: EHF

Auszeichnungen 
All-Star-Team:
 Torwart:  Xoan Ledo
 Linksaußen:  Lukas Mertens
 Rückraum links:  Daniel Dujshebaev
 Rückraum Mitte:  Tim Suton
 Rückraum rechts:  Dika Mem
 Rechtsaußen:  Óðinn Þór Ríkharðsson
 Kreisläufer:  Marin Šipić
 Abwehrspieler:  Nikolaj Læsø

Weblinks 
 Offizielle Website der U-20-Handball-Europameisterschaft 2016

Einzelnachweise 

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2016
Europameisterschaft Manner U20 2016
Jugendhandball